

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 11 podstawowych
 Złotniki – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Fabryczna
 Złotniki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Krotoszyce 
 Złotniki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo 
 Złotniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów 
 Złotniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce
 Złotniki – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików 
 Złotniki – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce 
 Złotniki - część wsi Lubomierz w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna 
 Złotniki – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Prószków 
 Złotniki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec 
 Złotniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny 
 Złotniki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz 
 Złotniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek 
 Złotniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Suchy Las

Inne 
 Złotniki - wieś na Ukrainie w rejonie trembowelskim obwodu tarnopolskiego

Zobacz też 
 Złotnik
 Złotniki Kujawskie, Złotniki Lubańskie, Złotniki Małe, Złotniki Wielkie